Engels natuurfilosoof en geofysicus (1724-1793): John Michell (natuurkundige)
 Engels schrijver (1933-2009): John Michell (schrijver)